

Patronymes 
Primakov (masculin ; ) ou Primakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Primakov (1929-2015), homme politique soviétique puis russe ;
 , pianiste classique russe ;
 Vitali Primakov (1897-1937), officier soviétique d'origine ukrainienne.

Patronyme russe